Utel — бренд компании «Ростелеком», представленный в Уральском федеральном округе и Пермском крае.

 Utel — филиал ПАО «Укртелеком».